Strawberry River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Strawberry River (Black River), Nebenfluss des Black River im Bundesstaat Arkansas 
 Strawberry River (Duchesne River), Nebenfluss des Duchesne River im Bundesstaat Utah